Holden (automerk), een Australisch automerk
 Holden (Maan), krater op de Maan
 Holden (Mars) krater op Mars
 Holden (motorfietsmerk), een Brits historisch motorfietsmerk

Plaatsnamen 
 Holden (Missouri)
 Holden (Utah)
 Holden (West Virginia)

Personen met de achternaam Holden 
 Charles Holden, een Engelse architect
 Edward Singleton Holden, een Amerikaanse astronoom
 Jack Holden, een Britse langeafstandsloper
 Mari Holden, een Amerikaanse wielrenster
 Stuart Holden, een Amerikaanse voetballer
 William Holden, een Amerikaanse acteur